La categoria dei Pesi supermassimi è stata la undicesima e ultima categoria di peso a Pechino 2008, limitata agli atleti di peso superiore ai 91 kg.

Hanno partecipato 16 atleti.

Tabellone 

Pugilato ai Giochi della XXIX Olimpiade